Casper [] ist mit 59.038 Einwohnern (2020) nach der Hauptstadt Cheyenne die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Wyoming. Die Stadt ist County Seat von Natrona County und liegt am North Platte River am Fuße des Casper Mountain. Wirtschaftliche Schwerpunkte von Casper sind die Förderung und Raffination von Erdöl sowie die großflächige Rinder- und Schafzucht.

Zwölf Kilometer westlich der Stadt liegt der Casper/Natrona County International Airport. Im Herbst 2020 waren am Casper College 3551 Studierende eingeschrieben.

Demographie

Altersstruktur 
 unter 18 Jahre = 25,90 %
 von 18–24 Jahre = 10,50 %
 von 25–44 Jahre = 27,70 %
 von 45–64 Jahre = 22,30 %
 über 65 Jahre = 13,60 %

Das durchschnittliche Alter beträgt 36 Jahre.

Einwohnerentwicklung 

¹ 1980–2020: Volkszählungsergebnisse; 2016: Fortschreibung des US Census Bureau

Söhne und Töchter der Stadt 
 John Anthony Barrasso (* 1952), US-Senator von Wyoming
 Jim J. Bullock (* 1955), Schauspieler
 Lynne Cheney (* 1941), Ehefrau des Ex-Vizepräsidenten unter George W. Bush Dick Cheney
 Tom Coburn (1948–2020), Arzt und Politiker
 Geoffrey Lower (* 1963), Schauspieler
 Marlan Scully (* 1939), Physiker, der sich vor allem mit theoretischer Quantenoptik beschäftigt
 Matthew Shepard (1976–1998), Student der University of Wyoming
 Pete Williams (* 1952), Journalist und Sachbuchautor
 Logan Wilson (* 1996), American-Football-Spieler

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

County Seat in Wyoming